Городинский — фамилия; имеет женскую форму Городинская.
 Городинский, Александр Матвеевич (1912—1975) — Герой Социалистического Труда.
 Городинский, Виктор Маркович (1902—1959) — советский музыковед, критик и музыкально-общественный деятель.
 Городинский, Семён Михайлович (1923—1981) — советский учёный, доктор медицинских наук, профессор.
 Городинский, Юдель Леонтьевич (1896—1963) — советский военный деятель, генерал-майор, кандидат военных наук, доцент.